Хекшер — фамилия:

 Хекшер, Август (1848—1941) — американский промышленник и меценат, основатель Художественного музея Хекшера.
 Хекшер, Август II (1913—1997) — американский интеллектуал, внук Августа Хекшера.
 Хекшер, Бобби — американский музыкант, основатель группы The Warlocks.
  (1904—1999) — немецкий историк искусства.
 Хекшер, Эли Филип (1879—1952) — шведский экономист.

См. также 
 Теория Хекшера — Олина 
 Модель Хекшера — Олина — Самуэльсона
 Художественный музей Хекшера